Charles Jean Philippe Joseph Marie Guillaume; Luxemburg, 10 mei 2020) is de zoon van erfgroothertog Guillaume van Luxemburg en erfgroothertogin Stéphanie. Hij is prins van Luxemburg, prins van Nassau en prins van Bourbon-Parma. Hij staat tweede in lijn van de Luxemburgse troonopvolging.

Jeugd 
Prins Charles werd geboren in het Maternité Grande-Duchesse Charlotte in de stad Luxemburg om 5u13 plaatselijke tijd. Bij zijn geboorte werden 21 kanonschoten afgevuurd door de artillerie van het Luxemburgse leger vanop het Fort Thüngen. Ook de klokken van de kathedraal van Luxemburg werden geluid.

Zijn peetmoeder is de zus van zijn moeder, gravin Gaëlle de Lannoy, en zijn peetvader is de broer van zijn vader, prins Louis van Luxemburg.

Zijn doop vond plaats op 19 september 2020 in de benedictijnenabdij van Clervaux in Luxemburg.

Stamboom

Prins van Luxemburg
Prins van Nassau